Från detta år är Kulturåret uppdelat på konst-, litteratur-, musik- och teaterår. Se därför:

Konståret 1850
Litteraturåret 1850
Musikåret 1850
Teateråret 1850

Se även
Krigsåret 1850
Politikåret 1850
Sportåret 1850
Utbildningsåret 1850
Vetenskapsåret 1850
1850